Gorica kan verwijzen naar de volgende plaatsen:

Albanië
 Gorica (Albanië), een gemeente in Albanië

Bosnië-Herzegovina
 Gorica (Čapljina), een plaats in de gemeente Čapljina in Bosnië-Herzegovina
 Gorica (Grude), een plaats in de gemeente Grude in Bosnië-Herzegovina
 Gorica (Konjic), een plaats in de gemeente Konjic in Bosnië-Herzegovina
 Gorica (Prozor-Rama), een plaats in de gemeente Prozor-Rama in Bosnië-Herzegovina
 Gorica (Šipovo), een plaats in de gemeente Šipovo in Bosnië-Herzegovina
 Gorica (Zenica), een plaats in de gemeente Zenica in Bosnië-Herzegovina

Italië
 de Sloveense naam van de Italiaanse stad Gorizia (stad)

Kroatië
 Gorica (Barban), een plaats in de Kroatische gemeente Barban
 Gorica (Duga Resa), een plaats in de Kroatische gemeente Duga Resa
 Gorica (Pag), een plaats in de Kroatische gemeente Pag
 Gorica (Rasinja), een plaats in de Kroatische gemeente Rasinja
 Gorica (Sukošan), een plaats in de Kroatische gemeente Sukošan

Montenegro
 Gorica (Danilovgrad), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Danilovgrad

Slovenië
 Gorica (Črnomelj), een plaats in de Sloveense gemeente Črnomelj
 Gorica (Krško), een plaats in de Sloveense gemeente Krško
 Gorica (Moravče), een plaats in de Sloveense gemeente Moravče
 Gorica (Puconci), een plaats in de Sloveense gemeente Puconci
 Gorica (Radovljica), een plaats in de Sloveense gemeente Radovljica